Guy Berryman – polistrumentista britannico
 John Berryman – poeta statunitense
 Michael Berryman – attore statunitense